Eimbke ist der Name von

 Theodor & F. Eimbcke, Hamburger Reederei
 Georg Eimbke  (1771–1843), deutscher Mediziner, Physiker und Apotheker

Siehe auch:
 Eimbcke
 Eimke